Christoffer Remmer (1993), Deens voetballer
 Remmer (geneesmiddel), stof met een remmende werking
 Remmer (spoorwegen), bediener van de rem van railvoertuigen